Corbin (Kentucky)
4008 Corbin
Corbin Bleu
Henry Corbin
North Corbin
Corbin City
Bec de Corbin

Desambiguação